Бутырки — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Воронинского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Бутырки входили в состав Воронинского сельского округа

Деревня расположена в северной части района, примерно в 20 км к северо-востоку от райцентра Клин, высота центра над уровнем моря 192 м. Ближайшие населённые пункты — Доршево и Исаково на западе. У окраины деревни проходит автодорога  Московское большое кольцо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воронинское на сайте Клинского района
 Устав сп Воронинское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин